Poyang bezeichnet:

 Poyang (鄱阳县), Kreis in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Poyang (Poyang) (鄱阳镇), Großgemeinde im Kreis Poyang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Poyang-See, See in der chinesischen Provinz Jiangxi
 HMAS Poyang, Schiff der Royal Australian Navy